

Geografia 
Mela – comune della Corsica del Sud
fiume Mela – corso d'acqua della città metropolitana di Messina, che attraversa la valle omonima

Mitologia greca 
Mela – figlio di Licimnio e di Perimede. Perì in guerra in Ecalia
Mela – figlio di Portaone e di Eurite
Mela (o Melanione) – figlio di Frisso e di Calciope e padre di Iperete
 Mela – figlio di Onepione e della regina Helike (Ἑλίκη)

Persone 
 Itala Mela (1904-1957) – mistica e beata italiana
Pomponio Mela (I secolo d.C.-dopo il 43 d.C.) – geografo e scrittore latino

Altro 
Mela – falso frutto dell'albero del Melo
Mela – simbolo dai vari significati attestato presso vari popoli
MeLA – prima metropolitana italiana senza conducente che collega l'ospedale San Raffaele con la Cascina Gobba, a Milano